Ел Фаро има више значења:

 Ел Фаро (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Фаро (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Фаро (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фаро (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фаро (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фаро (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фаро (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фаро (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фаро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фаро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фаро (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Фаро (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фаро (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фаро (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Фаро (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Фаро (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фаро (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фаро (Јавалика де Гонзалез Гаљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Фаро (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Фаро (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ел Фаро (Грал. Тревињо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Фаро, Гранха Порсикола (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Фаро (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фаро (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фаро (Сан Педро Теутила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фаро (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Фаро (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Фаро (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Фаро (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Фаро (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Фаро (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Фаро (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Фаро (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Фаро (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фаро (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фаро (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фаро (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фаро (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Фаро (Иксил), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику